Котороаја има више значења:

 Котороаја (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Котороаја (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији